Reckenberg ist der Ortsname von

 Reckenberg (Bad Hindelang), Ortsteil des Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Reckenberg (Pommelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Pommelsbrunn, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Reckenberg bezeichnet weiterhin:

 Reckenberg (Absberg), 518,7 m, Berg im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Amt Reckenberg
 Schloss Reckenberg